Vidar Riseth (Frosta, 21 de abril de 1972) é um ex-futebolista norueguês, que atuava como defensor.

Carreira 
Jogou anteriormente por Neset, Rosenborg, Kongsvinger, Luton, LASK Linz, Celtic, 1860 Munique,  Rosenborg, Lillestrøm SK e Strømsgodset.

Seleção 
No total, atuou em 51 partidas pela seleção, marcando quatro golos. Jogou na Copa de 98 e no Euro de 2000.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Noruega
Futebolistas do Rosenborg Ballklub
Futebolistas do Luton Town F.C.
Futebolistas do LASK
Futebolistas do Celtic Football Club
Futebolistas do TSV 1860 München
Futebolistas do Strømsgodset IF
Jogadores da Seleção Norueguesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Eurocopa de 2000